Lenna steht für:
 Lenna (Lombardei), eine Gemeinde in der italienischen Provinz Bergamo
 Lenna (Album), das Debütalbum von Lenna Kuurmaa aus dem Jahre 2010

Siehe auch:
 Lena